De elfde etappe van de Ronde van Spanje 2012 was een individuele tijdrit en werd verreden op woensdag 29 augustus 2012 over een afstand van 40 km van Cambados naar Pontevedra. De tijdrit werd gewonnen door de Zweed Fredrik Kessiakoff van Astana Pro Team.

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen 

11
Ronde van Spanje 201211
Sportevenement in Pontevedra